Milan Živadinović est le nom de deux personnes : 

Milan Živadinović (1944-2021), un footballeur yougoslave.
Milan Živadinović (1992-), un footballeur serbe né, ayant notamment joué dans le championnat du Laos.

Homonymie de personnes